NGC 6144 (другие обозначения — IC 4606, GCL 42, ESO 517-SC6) — шаровое скопление в созвездии Скорпион.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6144
Скорпион (созвездие)
Шаровые скопления